M&M steht für:

 M&M’s, Süßware der Firma Mars Inc.
 Mahindra & Mahindra Limited, indischer Automobilhersteller
 M&M Militzer & Münch, internationales Logistikunternehmen in Deutschland und der Schweiz
 Martha and the Muffins, kanadische Synthie-Pop-Band
 Might and Magic, Serie von Computer-Rollenspielen
 Miles and More, Vielfliegerprogramm der Lufthansa
 M&M, früherer Künstlername des US-amerikanischen Rappers Eminem
 M & M (Comic), deutscher Titel des französischen Comics Double M. von Félix Meynet und Pascal Roman

Siehe auch:

 MM
 M+M

MM